Музей полиции:

 Музей полиции — музей в городе Тампере (Финляндия)
 Музей политической полиции России — музей в городе Санкт-Петербурге (Россия)
 Музей полиции Нью-Йорка — музей в городе Нью-Йорк (США)
 Музей полиции Нижней Саксонии — музей в городе Ганновер (Германия)
 Музей полиции Торонто — музей в городе Торонто (Канада)
 Музей гражданской полиции штата Рио-де-Жанейро — музей в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)